Kazuo Iwamura est un auteur-illustrateur japonais
 Akinori Iwamura est un joueur de baseball japonais
 Iwamura Michitoshi est un homme politique japonais
 Château d'Iwamura est un château situé au Japon